Unteralp steht für:
 Naturschutzgebiet Unteralp, ein Naturschutzgebiete im Kanton Uri, Schweiz
 Unteralp (Dornbirn), eine Alpe in Dornbirn, Vorarlberg, Österreich

Siehe auch:
 Unteralpreuss
 Unteralpe (Gemeinde Metnitz)